Окръг Офенбах () е окръг в административен окръг Дармщат, провинция Хесен, Германия. Неговата обща площ е 356,3 км2. Населението му към 31 декември 2020 г. е 356 542 души. Административен център е град Дитценбах.

Общини 

Общините и градовете със статут на общини са общо 13 на брой.

Политика

Окръжен съвет

Източници

Външни препратки